StarLadder — киберспортивная многофункциональная игровая площадка, основанная в феврале 2012 года. Турнирными дисциплинами являются Counter-Strike: Global Offensive, Point Blank, Dota 2, League Of Legends, Tanki Online (на данный момент сотрудничество приостановлено), World of Tanks.

Площадка основана при поддержке Intel, Asus ROG, INNOVA, Wargaming.net, Twitch.tv. Организована в виде ладдера (что и отражается в названии). В год проходят по 4 сезона, которые, аналогично футбольным, имеют дивизионы и разделены на групповую стадию и плей-офф. Между ними имеются 2-3 недельные межсезонья.

На сайте площадки каждый имеет возможность зарегистрировать команду и попытать свои силы в ладдере. Такой команде придётся пройти все дивизионы: Amateur, Semi-Pro, Pro. Преодолев последний, команда перейдёт в Starseries, где её игроки смогут посоревноваться с профессиональными командами, приглашёнными на турнир.

Организаторский состав 
Роман CaspeRRR Лепёхин — ведущий комментатор Dota 2.

Тауфик Хидри — ведущий менеджер лиги и комментатор Counter-Strike и World of Tanks.

Дивизионы 
Для определения дивизионов введено цветовое кодирование: Звёздная серия (StarSeries) — красная, профессиональная серия (ProSeries) — синяя, семисерия (SemiSeries) — зелёная, а AmateurSeries — серая.

Конкурсы для болельщиков 
В VII сезоне StarLadder провёл онлайн-конкурс для болельщиков, где вручал ценные призы. По три конкурса в каждой дисциплине: «Угадай чемпиона», «Online FUN BET» и «Лучший вопрос аналитикам»; позволяют выиграть внутриигровой инвентарь DOTA 2, Point Blank.

Аудитория 
Онлайн трансляции собирают множество зрителей. Ведущие трансляций — лучшие комментаторы мира в этой области и языке. Например, в дисциплине Dota 2 уже который год английский стрим ведёт Тоби Доусон; русский — Виталий Волочай.

В онлайн трансляции пятого сезона было зафиксировано более 1,8 миллионов уникальных зрителей.

Общее количество уникальных посетителей на онлайн трансляциях составило более 1 400 000 человек.

Дисциплины

История 
В первом сезоне организовывались 4 турнира по Dota 2, Point Blank, Bloodline Champions и World of Tanks. Во втором сезоне дисциплина Bloodline Champions не поддерживается. Но уже в третьем сезоне возвращается, а вместе с ним тестируется Call of Duty 4: Modern Warfare. В четвёртом сезоне уже обе дисциплины выбывают и их заменяет Counter Strike. С V сезона отсутствует World of Tanks, в связи с организацией лиги от Wargaming, хотя региональные отборочные проводятся на Star Ladder. С шестого сезона решается, что Counter Strike, на данный момент, не актуальная игра, и её место займёт игра стратегического партнёра — Shadow Company. Но из-за проблем с игрой, эта дисциплина пропускает VII сезон, зато возвращается Counter Strike.

Counter-Strike: Global Offensive 
Проводится онлайн турнир на шестнадцать команд, после этого победители участвуют в LAN-финале.

Список победителей по сезонам:

Dota 2 сцена 
С III сезона проводится турнир женских составов по дисциплине Dota 2.

Проект стартовал в 2012 году. Начиная со второго сезона, StarLadder состоит из 4 дивизионов: Star, Pro, Semi и Amateur. Все дивизионы объединены общей системой рейтинга, которая отражает реальный уровень каждой команды и даёт возможность осуществлять переход между дивизионами по итогам каждого сезона.

Проводятся соревнования «Fast cup» — турниры с короткой групповой стадией, победители плей-оффа получают возможность сыграть в Starladder.

По мнению Ростислава Груби, это самая популярная дисциплина StarLadder StarSeries.

С VIII сезона с каждого проданного билета 2,5 доллара переходят в призовой фонд. Для увеличения вместительности зала Киев Киберспорт Арена были демонтированы стойки с компьютерами и оборудованы сидячие места со столиками, но по заявлениям Виталия Волочая на гранд-финале все равно не хватило места.

Point Blank и Shadow Company 
У Shadow Company нет звёздного дивизиона.

League of Legends 

С 2014 года в список дисциплин была включена игра League of Legends. Таким образом, Star Ladder стала первой организацией, которая организовала первую региональную лигу по игре League of Legends в СНГ с призовым фондом $30 000. Соревнования проходили в 2014 и 2015 году — всего прошло 6 сезонов.

С 2016 года вместо соревнований Star-серии проводится Лига Претендентов, в связи с запуском разработчиком Riot Games Континентальной лиги.

Организация турнира 
Для каждой лиги есть три дивизиона: любительский (), профессиональный () и звёздный (). В любительском дивизионе может участвовать любая команда, но для участия в следующем необходимо подняться из дивизиона классом ниже.

LAN-финалы всех сезонов, вплоть до XI, проводились в Киеве в клубе «Киев Киберспорт ARENA». Начиная с XII сезона, все LAN-финалы будут проводиться в Бухаресте.

Сезон делится на две части: online лига по системе «каждый с каждым» и LAN-финал, куда пробивается от четырёх до восьми лучших команд «звёздной» () серии. «Звёздный» финал играется по системе double elimination best of three, а гранд-финал играют по best of five.

Игры SLTV «StarSeries» делятся на две стадии: групповую и финальную. Матчи групповой стадии проходят Онлайн в сети Интернет. Команды сыграют между собой по одному матчу в формате «Best of 1», а в следующий этап пройдут команды, занявшие в группе первые четыре места. В финальной части четыре сильнейшие команды сыграют между собой по системе Double Elimination в формате «Best of 3» до двух побед в каждом матче. Финальный поединок турнира пройдёт в формате «Best of 5» до трёх побед, а команда из верхней сетки начнёт матч со счёта 1:0 в свою пользу.

Также проводятся турниры для зрителей в тех же играх текущего сезона.

В 2015 году LAN-финал турнира впервые прошел на территории СНГ в Минске.

IX сезон

Дисциплины 
Впервые, к соревнованиям добавлена дисциплина League of Legends. Для старта определены два дивизиона: начинающий и звездный, ожидается добавление профессионального и полу-профессионального дивизионов.

Вновь повторяется Counter Strike: Global Offensive дисциплина с дивизионами: профессиональный, начинающий и звездный.

Квалификации 
Онлайн по League of Legends: 15—18 февраля.

Основной сезон 
Онлайн по League of Legends: 25 февраля—4 апреля.

LAN-финал 
League of Legends: 25—27 апреля.

Призовой фонд

Турнирные таблицы 
League of Legends

VIII сезон

Турнирные таблицы 
Dota 2

Участники

VII сезон 
Shadow Company пропустил сезон из-за проблем с игрой.

Турнирные таблицы 
Dota 2

Point Blank

CS:GO

Статистика 
Лучшим игроком в дисциплине CS сезона стал Ричард Папиллон из команды VeryGames, эта же команда стала лучшей и чемпионом турнира. Самым эффективным оружием стал ak47 (наибольшее количество убийств). А самым эффективным пистолетом — Glock 17.

VI сезон

Турнирные таблицы 
Dota 2

Shadow Company

V сезон

Турнирные таблицы 
Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

 Point Blank

IV сезон

Турнирные таблицы 
Counter-Strike: Global Offensive

 Dota 2

 Point Blank

 WoT

III сезон

Турнирные таблицы 
Dota 2

 Point Blank

 Point Blank

II сезон

Турнирные таблицы 
Dota 2

World of Tanks

 Point Blank

I сезон

Турнирные таблицы 
 Dota 2

 Point Blank

Примечания

Ссылки 
 
 
 NS: история одного игрока 
 Starladder 15 grandfinals recup